Bruno Monti (ciclista)
Bruno Monti (calciatore)